Příjmení Pich nosí více významných osobností:

 Josef Pich (1935–2006) – český chemik a biofyzik
 Miroslav Pich-Tůma (1919–1995) – český a československý odbojář z druhé světové války a poválečný politik
 Róbert Pich (* 1988) – slovenský fotbalový záložník či útočník